La Vitesse supérieure est le premier album de Carine Erseng sorti le .

Le premier single est Les Playmates, en juillet 2008.

Plages 
 Le Parisien — 03:35
 Les Playmates — 03:27
 Tu crois que je cours — 03:20
 Le Nez dehors — 03:32
 La Vitesse supérieure — 02:44
 La Maison de Parapluies — 03:57  
 La Bonne Éducation — 04:07
 Un Sourire à quelqu'un — 03:45
 Un Nouveau Locataire — 02:56
 Louis — 03:47
 Petite Valse en amis — 03:41

Album musical sorti en 2008